Filmy:
 Znak Zorro (1920)
 Znak Zorro (1940)